Alex Riley, un catcheur et animateur de télévision américain
 , un comédien et animateur de télévision britannique